|-
|13751 Joelparker||1998 SS55|| align=right|14,9|| align=right|2,252|| align=right|0,075|| align=right|6,55|| align=right|3,379||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|13752 Grantstokes||1998 SF58|| align=right|14,8|| align=right|2,433|| align=right|0,189|| align=right|7,12|| align=right|3,794||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|13753 Jennivirta||1998 SY59|| align=right|13,4|| align=right|3,159|| align=right|0,148|| align=right|6,10|| align=right|5,614||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(13754)||1998 SB63|| align=right|12,5|| align=right|2,653|| align=right|0,050|| align=right|22,41|| align=right|4,319||MBA||25. september 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(13755)||1998 SR70|| align=right|13,9|| align=right|3,088|| align=right|0,093|| align=right|9,40|| align=right|5,426||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13756)||1998 ST72|| align=right|13,9|| align=right|2,954|| align=right|0,086|| align=right|3,18|| align=right|5,076||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13757)||1998 ST73|| align=right|14,5|| align=right|2,306|| align=right|0,155|| align=right|4,14|| align=right|3,501||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13758)||1998 SN74|| align=right|13,6|| align=right|2,732|| align=right|0,037|| align=right|4,80|| align=right|4,514||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13759)||1998 SK123|| align=right|13,6|| align=right|3,206|| align=right|0,202|| align=right|1,98|| align=right|5,738||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13760 Rodriguez||1998 SN123|| align=right|14,2|| align=right|2,557|| align=right|0,172|| align=right|2,85|| align=right|4,089||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13761 Dorristaylor||1998 SA130|| align=right|14,1|| align=right|2,414|| align=right|0,120|| align=right|2,53|| align=right|3,749||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13762)||1998 SG130|| align=right|14,0|| align=right|2,265|| align=right|0,217|| align=right|8,73|| align=right|3,408||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13763)||1998 SO135|| align=right|13,7|| align=right|3,221|| align=right|0,141|| align=right|11,06|| align=right|5,779||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13764 Mcalanis||1998 SW135|| align=right|14,5|| align=right|2,260|| align=right|0,016|| align=right|3,95|| align=right|3,396||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13765 Nansmith||1998 SM138|| align=right|14,2|| align=right|2,874|| align=right|0,062|| align=right|00,97|| align=right|4,871||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13766 Bonham||1998 SA139|| align=right|14,5|| align=right|2,284|| align=right|0,172|| align=right|3,74|| align=right|3,450||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13767)||1998 SF141|| align=right|13,8|| align=right|2,570|| align=right|0,061|| align=right|1,65|| align=right|4,120||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13768)||1998 SS143|| align=right|14,3|| align=right|2,885|| align=right|0,051|| align=right|1,13|| align=right|4,899||MBA||18. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13769)||1998 SV144|| align=right|13,9|| align=right|2,679|| align=right|0,112|| align=right|3,88|| align=right|4,384||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|13770 Commerson||1998 ST145|| align=right|13,1|| align=right|3,049|| align=right|0,094|| align=right|3,00|| align=right|5,322||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13771)||1998 SG159|| align=right|14,3|| align=right|3,085|| align=right|0,123|| align=right|11,93|| align=right|5,418||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13772 Livius||1998 SV163|| align=right|12,6|| align=right|3,023|| align=right|0,035|| align=right|11,07|| align=right|5,255||MBA||18. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13773)||1998 TY17|| align=right|13,7|| align=right|2,582|| align=right|0,123|| align=right|3,97|| align=right|4,149||MBA||14. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|13774 Spurný||1998 TW30|| align=right|13,2|| align=right|3,013|| align=right|0,097|| align=right|9,30|| align=right|5,230||MBA||10. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|13775 Thébault||1998 TL32|| align=right|13,8|| align=right|2,679|| align=right|0,159|| align=right|7,43|| align=right|4,383||MBA||11. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(13776)||1998 UK1|| align=right|13,8|| align=right|3,159|| align=right|0,140|| align=right|1,34|| align=right|5,615||MBA||19. oktober 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|13777 Cielobuio||1998 UV6|| align=right|14,0|| align=right|2,947|| align=right|0,086|| align=right|1,09|| align=right|5,058||MBA||20. oktober 1998||Sormano||M. Cavagna; A. Testa
|-
|(13778)||1998 US7|| align=right|14,1|| align=right|2,619|| align=right|0,087|| align=right|14,50|| align=right|4,237||MBA||22. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(13779)||1998 UY7|| align=right|13,2|| align=right|2,583|| align=right|0,110|| align=right|9,72|| align=right|4,151||MBA||23. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(13780)||1998 UZ8|| align=right|11,5|| align=right|5,237|| align=right|0,096|| align=right|8,23|| align=right|11,99||JUT||17. oktober 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(13781)||1998 UO15|| align=right|14,9|| align=right|2,479|| align=right|0,177|| align=right|00,35|| align=right|3,903||MBA||23. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(13782)||1998 UM18|| align=right|11,2|| align=right|5,171|| align=right|0,134|| align=right|28,61|| align=right|11,76||JUT||28. oktober 1998||Catalina||CSS
|-
|(13783)||1998 UJ20|| align=right|13,8|| align=right|2,420|| align=right|0,214|| align=right|5,17|| align=right|3,764||MBA||20. oktober 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(13784)||1998 UN20|| align=right|14,2|| align=right|2,330|| align=right|0,197|| align=right|2,46|| align=right|3,556||MBA||23. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(13785)||1998 UR20|| align=right|14,1|| align=right|2,857|| align=right|0,007|| align=right|00,99|| align=right|4,828||MBA||29. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(13786)||1998 UV20|| align=right|13,0|| align=right|2,630|| align=right|0,075|| align=right|12,54|| align=right|4,265||MBA||29. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(13787)||1998 UN23|| align=right|13,0|| align=right|3,201|| align=right|0,136|| align=right|2,13|| align=right|5,725||MBA||26. oktober 1998||Nanyo||T. Okuni
|-
|13788 Dansolander||1998 UY26|| align=right|13,3|| align=right|2,723|| align=right|0,233|| align=right|8,59|| align=right|4,492||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13789)||1998 UZ28|| align=right|13,8|| align=right|2,313|| align=right|0,152|| align=right|7,77|| align=right|3,517||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13790)||1998 UF31|| align=right|11,2|| align=right|5,252|| align=right|0,113|| align=right|7,98|| align=right|12,04||JUT||17. oktober 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(13791)||1998 VC|| align=right|14,0|| align=right|2,380|| align=right|0,155|| align=right|1,39|| align=right|3,672||MBA||1. november 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|13792 Kuščynskyj||1998 VG|| align=right|13,3|| align=right|3,158|| align=right|0,191|| align=right|3,83|| align=right|5,612||MBA||7. november 1998||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|13793 Laubernasconi||1998 VB4|| align=right|13,6|| align=right|3,018|| align=right|0,175|| align=right|2,44|| align=right|5,242||MBA||11. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(13794)||1998 VD5|| align=right|13,0|| align=right|3,158|| align=right|0,153|| align=right|2,63|| align=right|5,611||MBA||11. november 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(13795)||1998 VP20|| align=right|12,9|| align=right|3,173|| align=right|0,140|| align=right|2,17|| align=right|5,652||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13796)||1998 VB26|| align=right|13,4|| align=right|3,183|| align=right|0,175|| align=right|1,34|| align=right|5,677||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13797)||1998 VQ27|| align=right|13,7|| align=right|2,907|| align=right|0,089|| align=right|1,60|| align=right|4,956||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13798 Cecchini||1998 VK33|| align=right|14,1|| align=right|2,910|| align=right|0,092|| align=right|4,86|| align=right|4,962||MBA||15. november 1998||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(13799)||1998 VC34|| align=right|14,7|| align=right|2,884|| align=right|0,047|| align=right|1,05|| align=right|4,898||MBA||14. november 1998||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(13800)||1998 VR36|| align=right|12,6|| align=right|2,681|| align=right|0,134|| align=right|12,09|| align=right|4,389||MBA||14. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13801 Kohlhase||1998 VP44|| align=right|13,6|| align=right|2,753|| align=right|0,080|| align=right|10,16|| align=right|4,566||MBA||11. november 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(13802)||1998 WR3|| align=right|13,6|| align=right|2,256|| align=right|0,153|| align=right|7,90|| align=right|3,388||MBA||18. november 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(13803)||1998 WU10|| align=right|13,9|| align=right|2,358|| align=right|0,226|| align=right|1,93|| align=right|3,619||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13804 Hrazany||1998 XK|| align=right|12,9|| align=right|3,150|| align=right|0,155|| align=right|5,99|| align=right|5,591||MBA||9. december 1998||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(13805)||1998 XN3|| align=right|13,1|| align=right|3,197|| align=right|0,194|| align=right|1,77|| align=right|5,715||MBA||9. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|13806 Darmstrong||1998 XM6|| align=right|13,7|| align=right|2,936|| align=right|0,086|| align=right|3,07|| align=right|5,031||MBA||8. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(13807)||1998 XE13|| align=right|13,7|| align=right|2,872|| align=right|0,071|| align=right|3,02|| align=right|4,867||MBA||15. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|13808 Davewilliams||1998 XG24|| align=right|12,1|| align=right|3,198|| align=right|0,094|| align=right|14,60|| align=right|5,717||MBA||11. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(13809)||1998 XJ40|| align=right|12,7|| align=right|3,082|| align=right|0,062|| align=right|7,28|| align=right|5,411||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13810)||1998 XU51|| align=right|12,0|| align=right|3,149|| align=right|0,170|| align=right|17,06|| align=right|5,588||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13811)||1998 XP92|| align=right|12,4|| align=right|3,031|| align=right|0,115|| align=right|9,67|| align=right|5,275||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13812)||1998 YR|| align=right|12,1|| align=right|3,046|| align=right|0,156|| align=right|10,49|| align=right|5,315||MBA||16. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13813)||1998 YX|| align=right|12,6|| align=right|3,016|| align=right|0,082|| align=right|11,69|| align=right|5,237||MBA||16. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13814)||1998 YG3|| align=right|12,4|| align=right|3,005|| align=right|0,090|| align=right|10,71|| align=right|5,209||MBA||17. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|13815 Furuya||1998 YF7|| align=right|12,4|| align=right|3,202|| align=right|0,198|| align=right|12,61|| align=right|5,729||MBA||22. december 1998||Hadano||A. Asami
|-
|13816 Stülpner||1998 YH27|| align=right|14,4|| align=right|2,545|| align=right|0,129|| align=right|12,91|| align=right|4,060||MBA||29. december 1998||Drebach||J. Kandler
|-
|(13817)||1999 RH39|| align=right|12,4|| align=right|3,230|| align=right|0,036|| align=right|16,53|| align=right|5,805||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|13818 Ullery||1999 RE92|| align=right|14,2|| align=right|2,714|| align=right|0,131|| align=right|6,86|| align=right|4,470||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13819)||1999 SX5|| align=right|13,2|| align=right|2,318|| align=right|0,305|| align=right|23,47|| align=right|3,528||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13820 Schwartz||1999 VQ|| align=right|13,2|| align=right|3,106|| align=right|0,183|| align=right|1,23|| align=right|5,474||MBA||1. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(13821)||1999 VE8|| align=right|14,7|| align=right|2,415|| align=right|0,214|| align=right|3,02|| align=right|3,752||MBA||8. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|13822 Stevedodson||1999 VV17|| align=right|15,0|| align=right|2,315|| align=right|0,167|| align=right|2,92|| align=right|3,523||MBA||2. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(13823)||1999 VO72|| align=right|12,3|| align=right|3,004|| align=right|0,101|| align=right|9,73|| align=right|5,206||MBA||15. november 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|13824 Kramlik||1999 VG86|| align=right|14,4|| align=right|2,286|| align=right|0,087|| align=right|6,28|| align=right|3,457||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13825 Booth||1999 VJ87|| align=right|14,3|| align=right|2,553|| align=right|0,182|| align=right|6,18|| align=right|4,078||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13826)||1999 WM|| align=right|14,1|| align=right|2,378|| align=right|0,204|| align=right|4,61|| align=right|3,667||MBA||16. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13827)||1999 WK4|| align=right|13,8|| align=right|2,417|| align=right|0,093|| align=right|3,43|| align=right|3,758||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13828)||1999 WL6|| align=right|14,3|| align=right|2,842|| align=right|0,083|| align=right|3,22|| align=right|4,791||MBA||28. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(13829)||1999 WK18|| align=right|12,9|| align=right|3,124|| align=right|0,158|| align=right|1,93|| align=right|5,521||MBA||29. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|13830 ARLT||1999 XM7|| align=right|13,4|| align=right|2,813|| align=right|0,098|| align=right|5,46|| align=right|4,716||MBA||4. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(13831)||1999 XD8|| align=right|14,4|| align=right|2,305|| align=right|0,169|| align=right|6,03|| align=right|3,498||MBA||3. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13832)||1999 XR13|| align=right|10,5|| align=right|3,370|| align=right|0,116|| align=right|16,17|| align=right|6,186||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13833)||1999 XW13|| align=right|12,3|| align=right|3,013|| align=right|0,078|| align=right|10,71|| align=right|5,229||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13834)||1999 XU18|| align=right|13,7|| align=right|2,583|| align=right|0,202|| align=right|3,58|| align=right|4,151||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13835)||1999 XJ20|| align=right|13,0|| align=right|2,844|| align=right|0,060|| align=right|3,06|| align=right|4,797||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13836)||1999 XF24|| align=right|12,7|| align=right|2,603|| align=right|0,171|| align=right|14,75|| align=right|4,200||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13837)||1999 XF25|| align=right|13,0|| align=right|3,210|| align=right|0,112|| align=right|11,97|| align=right|5,749||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13838)||1999 XW26|| align=right|13,9|| align=right|3,178|| align=right|0,182|| align=right|1,61|| align=right|5,665||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13839)||1999 XF29|| align=right|13,1|| align=right|2,439|| align=right|0,028|| align=right|6,30|| align=right|3,808||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13840 Wayneanderson||1999 XW31|| align=right|14,1|| align=right|2,419|| align=right|0,151|| align=right|2,15|| align=right|3,762||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13841 Blankenship||1999 XO32|| align=right|14,2|| align=right|2,395|| align=right|0,128|| align=right|1,10|| align=right|3,706||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13842)||1999 XR33|| align=right|12,9|| align=right|2,735|| align=right|0,150|| align=right|9,59|| align=right|4,522||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13843 Cowenbrown||1999 XQ34|| align=right|15,2|| align=right|2,224|| align=right|0,065|| align=right|1,39|| align=right|3,315||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13844)||1999 XW34|| align=right|13,8|| align=right|2,303|| align=right|0,152|| align=right|4,83|| align=right|3,494||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13845 Jillburnett||1999 XL63|| align=right|14,4|| align=right|3,164|| align=right|0,161|| align=right|2,19|| align=right|5,627||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13846)||1999 XV69|| align=right|13,8|| align=right|2,376|| align=right|0,185|| align=right|3,32|| align=right|3,662||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13847)||1999 XC74|| align=right|14,6|| align=right|2,128|| align=right|0,149|| align=right|2,29|| align=right|3,103||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13848 Cioffi||1999 XD75|| align=right|14,1|| align=right|2,267|| align=right|0,165|| align=right|4,63|| align=right|3,413||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13849 Dunn||1999 XN86|| align=right|14,4|| align=right|2,205|| align=right|0,091|| align=right|4,63|| align=right|3,273||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13850 Erman||1999 XO88|| align=right|14,3|| align=right|2,240|| align=right|0,159|| align=right|3,55|| align=right|3,353||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13851)||1999 XB94|| align=right|12,3|| align=right|3,150|| align=right|0,190|| align=right|10,96|| align=right|5,590||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13852 Ford||1999 XM96|| align=right|14,2|| align=right|2,209|| align=right|0,200|| align=right|1,29|| align=right|3,282||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13853 Jenniferfritz||1999 XR96|| align=right|14,5|| align=right|2,422|| align=right|0,179|| align=right|2,12|| align=right|3,768||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13854)||1999 XX104|| align=right|14,8|| align=right|2,402|| align=right|0,107|| align=right|1,53|| align=right|3,723||MBA||10. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13855)||1999 XX105|| align=right|14,3|| align=right|2,462|| align=right|0,158|| align=right|7,08|| align=right|3,863||MBA||11. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13856)||1999 XZ105|| align=right|12,7|| align=right|2,677|| align=right|0,188|| align=right|10,58|| align=right|4,378||MBA||11. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13857)||1999 XE109|| align=right|14,0|| align=right|2,629|| align=right|0,159|| align=right|4,67|| align=right|4,262||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(13858)||1999 XT110|| align=right|14,6|| align=right|2,473|| align=right|0,211|| align=right|4,85|| align=right|3,889||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|13859 Fredtreasure||1999 XQ136|| align=right|12,0|| align=right|2,795|| align=right|0,210|| align=right|13,21|| align=right|4,673||MBA||13. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|13860 Neely||1999 XH143|| align=right|11,5|| align=right|3,114|| align=right|0,200|| align=right|17,10|| align=right|5,493||MBA||15. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(13861)||1999 XE157|| align=right|14,0|| align=right|3,106|| align=right|0,139|| align=right|2,75|| align=right|5,472||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13862)||1999 XT160|| align=right|11,1|| align=right|5,296|| align=right|0,085|| align=right|8,39|| align=right|12,19||JUT||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13863)||1999 XE166|| align=right|13,6|| align=right|2,809|| align=right|0,241|| align=right|6,52|| align=right|4,708||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13864)||1999 XU166|| align=right|13,6|| align=right|2,296|| align=right|0,100|| align=right|5,69|| align=right|3,478||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13865)||1999 XA170|| align=right|13,8|| align=right|2,668|| align=right|0,229|| align=right|3,23|| align=right|4,357||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13866)||1999 XS174|| align=right|13,4|| align=right|2,489|| align=right|0,094|| align=right|5,36|| align=right|3,925||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13867)||1999 XR182|| align=right|13,5|| align=right|2,961|| align=right|0,058|| align=right|7,00|| align=right|5,095||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13868 Catalonia||1999 YZ8|| align=right|14,3|| align=right|2,557|| align=right|0,123|| align=right|4,23|| align=right|4,087||MBA||29. december 1999||Piera||J. Guarro
|-
|13869 Fruge||2000 AR194|| align=right|14,4|| align=right|2,579|| align=right|0,112|| align=right|8,70|| align=right|4,141||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13870)||2158 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,443|| align=right|0,102|| align=right|6,02|| align=right|3,818||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13871)||2635 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,281|| align=right|0,161|| align=right|3,16|| align=right|3,445||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13872)||2649 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,655|| align=right|0,123|| align=right|10,82|| align=right|4,325||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13873)||2657 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,446|| align=right|0,084|| align=right|3,69|| align=right|3,825||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13874)||3013 P-L|| align=right|13,0|| align=right|3,038|| align=right|0,109|| align=right|12,44|| align=right|5,295||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13875)||4525 P-L|| align=right|13,4|| align=right|3,087|| align=right|0,187|| align=right|1,17|| align=right|5,423||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13876)||4625 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,289|| align=right|0,092|| align=right|2,23|| align=right|3,462||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13877)||6063 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,163|| align=right|0,146|| align=right|2,40|| align=right|3,180||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13878)||6106 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,616|| align=right|0,081|| align=right|2,52|| align=right|4,231||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13879)||6328 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,592|| align=right|0,092|| align=right|3,05|| align=right|4,173||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13880)||6607 P-L|| align=right|13,6|| align=right|2,426|| align=right|0,142|| align=right|3,85|| align=right|3,779||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13881)||6625 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,425|| align=right|0,119|| align=right|2,64|| align=right|3,775||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13882)||6637 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,287|| align=right|0,113|| align=right|4,81|| align=right|3,458||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13883)||7066 P-L|| align=right|12,2|| align=right|3,032|| align=right|0,159|| align=right|11,74|| align=right|5,280||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13884)||1064 T-1|| align=right|15,7|| align=right|2,196|| align=right|0,086|| align=right|4,42|| align=right|3,254||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13885)||2104 T-1|| align=right|14,7|| align=right|2,387|| align=right|0,144|| align=right|2,54|| align=right|3,688||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13886)||2312 T-1|| align=right|13,9|| align=right|2,868|| align=right|0,051|| align=right|2,57|| align=right|4,857||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13887)||3041 T-1|| align=right|14,2|| align=right|2,688|| align=right|0,201|| align=right|5,43|| align=right|4,407||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13888)||3290 T-1|| align=right|14,7|| align=right|2,384|| align=right|0,090|| align=right|6,25|| align=right|3,681||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13889)||4206 T-1|| align=right|14,5|| align=right|2,374|| align=right|0,177|| align=right|2,76|| align=right|3,658||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13890)||1186 T-2|| align=right|13,0|| align=right|3,415|| align=right|0,051|| align=right|5,60|| align=right|6,311||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13891)||1237 T-2|| align=right|14,2|| align=right|2,927|| align=right|0,034|| align=right|1,43|| align=right|5,006||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13892)||1266 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,357|| align=right|0,063|| align=right|6,36|| align=right|3,618||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13893)||1296 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,572|| align=right|0,145|| align=right|2,04|| align=right|4,124||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13894)||2039 T-2|| align=right|13,9|| align=right|2,360|| align=right|0,052|| align=right|6,59|| align=right|3,624||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13895)||2168 T-2|| align=right|13,8|| align=right|2,937|| align=right|0,118|| align=right|1,64|| align=right|5,032||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13896)||3310 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,354|| align=right|0,120|| align=right|2,32|| align=right|3,610||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|13897 Vesuvius||4216 T-2|| align=right|12,2|| align=right|3,971|| align=right|0,152|| align=right|9,30|| align=right|7,913||HLD||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels 
|-
|(13898)||4834 T-2|| align=right|14,2|| align=right|2,310|| align=right|0,094|| align=right|4,75|| align=right|3,511||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13899)||5036 T-2|| align=right|13,9|| align=right|2,635|| align=right|0,036|| align=right|8,48|| align=right|4,277||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13900)||5211 T-2|| align=right|12,8|| align=right|2,907|| align=right|0,212|| align=right|9,22|| align=right|4,956||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13901)||1140 T-3|| align=right|13,7|| align=right|3,006|| align=right|0,132|| align=right|6,90|| align=right|5,211||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13902)||4205 T-3|| align=right|13,6|| align=right|2,581|| align=right|0,208|| align=right|3,56|| align=right|4,145||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13903)||1975 ST|| align=right|14,0|| align=right|2,676|| align=right|0,238|| align=right|11,21|| align=right|4,376||MBA||30. september 1975||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|13904 Univinnitsa||1975 TJ3|| align=right|13,5|| align=right|2,772|| align=right|0,302|| align=right|8,24|| align=right|4,615||MBA||3. oktober 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(13905)||1976 QA|| align=right|14,2|| align=right|2,348|| align=right|0,196|| align=right|2,77|| align=right|3,597||MBA||27. avgust 1976||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|13906 Shunda||1977 QD2|| align=right|14,2|| align=right|2,301|| align=right|0,193|| align=right|5,62|| align=right|3,489||MBA||20. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(13907)||1977 RS17|| align=right|13,1|| align=right|2,944|| align=right|0,026|| align=right|1,93|| align=right|5,051||MBA||9. september 1977||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|13908 Wölbern||1978 RH9|| align=right|14,8|| align=right|2,206|| align=right|0,142|| align=right|4,13|| align=right|3,276||MBA||2. september 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(13909)||1978 VD8|| align=right|15,6|| align=right|2,258|| align=right|0,055|| align=right|3,27|| align=right|3,392||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(13910)||1979 MH3|| align=right|14,7|| align=right|2,434|| align=right|0,217|| align=right|5,99|| align=right|3,797||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(13911)||1979 QT1|| align=right|14,4|| align=right|2,354|| align=right|0,174|| align=right|1,34|| align=right|3,612||MBA||22. avgust 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(13912)||1979 QA2|| align=right|14,3|| align=right|2,392|| align=right|0,143|| align=right|1,30|| align=right|3,699||MBA||22. avgust 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(13913)||1979 SO|| align=right|13,5|| align=right|2,781|| align=right|0,227|| align=right|8,16|| align=right|4,637||MBA||25. september 1979||Kleť||A. Mrkos
|-
|13914 Galegant||1980 LC1|| align=right|13,0|| align=right|2,578|| align=right|0,272|| align=right|13,52|| align=right|4,139||MBA||11. junij 1980||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|13915 Yalow||1982 KH1|| align=right|12,5|| align=right|2,774|| align=right|0,131|| align=right|10,30|| align=right|4,619||MBA||27. maj 1982||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; S. J. Bus
|-
|13916 Bernolák||1982 QA2|| align=right|14,0|| align=right|2,437|| align=right|0,245|| align=right|5,81|| align=right|3,803||MBA||23. avgust 1982||Piszkesteto||M. Antal
|-
|13917 Correggia||1984 EQ|| align=right|12,3|| align=right|3,076|| align=right|0,186|| align=right|13,66|| align=right|5,394||MBA||6. marec 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(13918)||1984 QB|| align=right|12,6|| align=right|2,620|| align=right|0,217|| align=right|10,18|| align=right|4,241||MBA||24. avgust 1984||Geisei||T. Seki
|-
|(13919)||1984 SO4|| align=right|13,2|| align=right|2,277|| align=right|0,118|| align=right|4,98|| align=right|3,435||MBA||21. september 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|13920 Montecorvino||1985 PE1|| align=right|14,3|| align=right|2,164|| align=right|0,239|| align=right|3,15|| align=right|3,182||MBA||15. avgust 1985||Flagstaff||E. Bowell
|-
|13921 Sgarbini||1985 RP|| align=right|14,4|| align=right|2,293|| align=right|0,231|| align=right|8,01|| align=right|3,471||MBA||14. september 1985||Flagstaff||E. Bowell
|-
|13922 Kremenia||1985 SX2|| align=right|13,6|| align=right|2,621|| align=right|0,142|| align=right|3,67|| align=right|4,243||MBA||19. september 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych; L. I. Černych
|-
|13923 Peterhof||1985 UA5|| align=right|12,7|| align=right|2,668|| align=right|0,206|| align=right|15,46|| align=right|4,358||MBA||22. oktober 1985||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(13924)||1986 PE1|| align=right|13,5|| align=right|2,436|| align=right|0,098|| align=right|8,40|| align=right|3,802||MBA||1. avgust 1986||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(13925)||1986 QS3|| align=right|12,7|| align=right|3,011|| align=right|0,066|| align=right|11,24|| align=right|5,225||MBA||29. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|13926 Berners-Lee||1986 XT|| align=right|14,5|| align=right|2,561|| align=right|0,296|| align=right|3,30|| align=right|4,099||MBA||2. december 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|13927 Grundy||1987 SV3|| align=right|14,1|| align=right|2,322|| align=right|0,161|| align=right|9,23|| align=right|3,538||MBA||26. september 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|13928 Aaronrogers||1987 UT|| align=right|14,5|| align=right|2,333|| align=right|0,242|| align=right|4,13|| align=right|3,562||MBA||26. oktober 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(13929)||1988 PL|| align=right|15,0|| align=right|2,185|| align=right|0,140|| align=right|1,97|| align=right|3,230||MBA||13. avgust 1988||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(13930)||1988 RQ8|| align=right|14,4|| align=right|2,226|| align=right|0,181|| align=right|4,93|| align=right|3,321||MBA||12. september 1988||Smolyan||V. Škodrov
|-
|(13931)||1988 RF13|| align=right|14,0|| align=right|2,756|| align=right|0,142|| align=right|17,13|| align=right|4,574||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(13932)||1988 SL1|| align=right|16,1|| align=right|2,219|| align=right|0,183|| align=right|00,23|| align=right|3,306||MBA||18. september 1988||La Silla||European Southern Observatory
|-
|(13933)||1988 VE1|| align=right|12,8|| align=right|2,776|| align=right|0,141|| align=right|8,32|| align=right|4,624||MBA||2. november 1988||Geisei||T. Seki
|-
|(13934)||1988 XE2|| align=right|13,2|| align=right|2,234|| align=right|0,246|| align=right|7,77|| align=right|3,338||MBA||11. december 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(13935)||1989 EE|| align=right|13,5|| align=right|3,148|| align=right|0,272|| align=right|29,33|| align=right|5,585||MBA||4. marec 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(13936)||1989 HC|| align=right|11,7|| align=right|3,206|| align=right|0,013|| align=right|22,61|| align=right|5,741||MBA||30. april 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|13937 Roberthargraves||1989 PU|| align=right|13,6|| align=right|2,541|| align=right|0,245|| align=right|29,64|| align=right|4,049||MBA||2. avgust 1989||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(13938)||1989 RP1|| align=right|13,1|| align=right|2,653|| align=right|0,231|| align=right|12,97|| align=right|4,321||MBA||5. september 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(13939)||1989 SJ2|| align=right|13,6|| align=right|2,582|| align=right|0,150|| align=right|13,29|| align=right|4,149||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13940)||1989 SZ3|| align=right|13,6|| align=right|2,640|| align=right|0,115|| align=right|4,03|| align=right|4,288||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13941)||1989 TF14|| align=right|13,6|| align=right|2,572|| align=right|0,076|| align=right|3,35|| align=right|4,125||MBA||2. oktober 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(13942)||1989 VS2|| align=right|12,8|| align=right|2,658|| align=right|0,188|| align=right|14,13|| align=right|4,332||MBA||2. november 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(13943)||1990 HG|| align=right|13,4|| align=right|2,282|| align=right|0,076|| align=right|23,76|| align=right|3,446||MBA||26. april 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(13944)||1990 OX1|| align=right|13,4|| align=right|2,398|| align=right|0,120|| align=right|5,73|| align=right|3,712||MBA||29. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(13945)||1990 OH2|| align=right|12,6|| align=right|3,171|| align=right|0,184|| align=right|4,78|| align=right|5,646||MBA||29. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(13946)||1990 OK3|| align=right|14,4|| align=right|2,409|| align=right|0,215|| align=right|3,09|| align=right|3,738||MBA||27. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(13947)||1990 QB5|| align=right|13,6|| align=right|2,463|| align=right|0,183|| align=right|5,93|| align=right|3,864||MBA||24. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(13948)||1990 QB6|| align=right|13,8|| align=right|2,405|| align=right|0,232|| align=right|12,41|| align=right|3,728||MBA||24. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(13949)||1990 RN3|| align=right|13,6|| align=right|2,379|| align=right|0,201|| align=right|5,49|| align=right|3,669||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(13950)||1990 RP9|| align=right|13,4|| align=right|2,360|| align=right|0,114|| align=right|5,62|| align=right|3,626||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(13951)||1990 SD5|| align=right|14,3|| align=right|2,407|| align=right|0,163|| align=right|3,27|| align=right|3,733||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13952)||1990 SN6|| align=right|14,0|| align=right|2,382|| align=right|0,080|| align=right|4,86|| align=right|3,675||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13953)||1990 TO4|| align=right|13,7|| align=right|2,545|| align=right|0,167|| align=right|10,41|| align=right|4,060||MBA||9. oktober 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|13954 Born||1990 TF8|| align=right|13,8|| align=right|2,545|| align=right|0,139|| align=right|13,91|| align=right|4,058||MBA||13. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(13955)||1990 UA2|| align=right|15,1|| align=right|2,561|| align=right|0,268|| align=right|4,33|| align=right|4,098||MBA||21. oktober 1990||Oohira||T. Urata
|-
|13956 Banks||1990 VG6|| align=right|12,9|| align=right|2,528|| align=right|0,117|| align=right|8,08|| align=right|4,019||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13957)||1991 AG2|| align=right|13,8|| align=right|2,720|| align=right|0,301|| align=right|14,74|| align=right|4,486||MBA||7. januar 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(13958)||1991 DY|| align=right|13,5|| align=right|2,667|| align=right|0,146|| align=right|7,11|| align=right|4,356||MBA||19. februar 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(13959)||1991 EL4|| align=right|13,3|| align=right|2,674|| align=right|0,167|| align=right|12,83|| align=right|4,373||MBA||12. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(13960)||1991 GF8|| align=right|13,7|| align=right|2,773|| align=right|0,120|| align=right|9,10|| align=right|4,616||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13961)||1991 PV|| align=right|15,3|| align=right|2,247|| align=right|0,204|| align=right|1,86|| align=right|3,368||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|13962 Delambre||1991 PO4|| align=right|13,0|| align=right|3,182|| align=right|0,194|| align=right|2,08|| align=right|5,674||MBA||3. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|13963 Euphrates||1991 PT4|| align=right|13,7|| align=right|3,326|| align=right|0,259|| align=right|00,94|| align=right|6,066||MBA||3. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|13964 La Billardière||1991 PO5|| align=right|13,1|| align=right|3,198|| align=right|0,169|| align=right|00,59|| align=right|5,717||MBA||3. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13965)||1991 PL8|| align=right|13,8|| align=right|3,092|| align=right|0,164|| align=right|1,41|| align=right|5,436||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(13966)||1991 PR16|| align=right|14,7|| align=right|2,273|| align=right|0,196|| align=right|1,43|| align=right|3,426||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(13967)||1991 QJ|| align=right|14,2|| align=right|2,253|| align=right|0,206|| align=right|6,00|| align=right|3,380||MBA||31. avgust 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(13968)||1991 RE7|| align=right|11,8|| align=right|3,179|| align=right|0,159|| align=right|17,59|| align=right|5,667||MBA||2. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(13969)||1991 RK26|| align=right|14,5|| align=right|2,272|| align=right|0,195|| align=right|7,26|| align=right|3,425||MBA||11. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(13970)||1991 RH27|| align=right|14,3|| align=right|2,246|| align=right|0,187|| align=right|4,85|| align=right|3,364||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(13971)||1991 UF1|| align=right|15,0|| align=right|2,378|| align=right|0,212|| align=right|3,41|| align=right|3,665||MBA||18. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(13972)||1991 UN3|| align=right|13,6|| align=right|2,295|| align=right|0,098|| align=right|4,57|| align=right|3,476||MBA||31. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(13973)||1991 UZ3|| align=right|15,1|| align=right|2,385|| align=right|0,173|| align=right|1,78|| align=right|3,683||MBA||31. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(13974)||1991 YC|| align=right|13,4|| align=right|2,578|| align=right|0,212|| align=right|14,95|| align=right|4,139||MBA||28. december 1991||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(13975)||1992 BP2|| align=right|14,3|| align=right|2,477|| align=right|0,088|| align=right|5,55|| align=right|3,898||MBA||30. januar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13976)||1992 EZ6|| align=right|14,0|| align=right|2,553|| align=right|0,231|| align=right|11,25|| align=right|4,078||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|13977 Frisch||1992 HJ7|| align=right|12,8|| align=right|2,473|| align=right|0,193|| align=right|15,70|| align=right|3,888||MBA||29. april 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(13978)||1992 JQ|| align=right|13,3|| align=right|2,619|| align=right|0,183|| align=right|12,36|| align=right|4,237||MBA||4. maj 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(13979)||1992 JH3|| align=right|13,7|| align=right|2,614|| align=right|0,221|| align=right|3,52|| align=right|4,226||MBA||8. maj 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|13980 Neuhauser||1992 NS|| align=right|13,2|| align=right|2,666|| align=right|0,178|| align=right|10,91|| align=right|4,351||MBA||2. julij 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(13981)||1992 OT9|| align=right|13,1|| align=right|2,795|| align=right|0,051|| align=right|7,70|| align=right|4,672||MBA||28. julij 1992||La Silla||H. Debehogne; Lopez G.; A.
|-
|13982 Thunberg||1992 RB3|| align=right|13,2|| align=right|2,976|| align=right|0,106|| align=right|00,55|| align=right|5,132||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13983)||1992 RJ5|| align=right|14,1|| align=right|3,072|| align=right|0,172|| align=right|3,39|| align=right|5,385||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13984)||1992 RM7|| align=right|13,9|| align=right|3,098|| align=right|0,156|| align=right|2,27|| align=right|5,451||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13985)||1992 UH3|| align=right|14,3|| align=right|2,187|| align=right|0,112|| align=right|5,99|| align=right|3,234||MBA||22. oktober 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(13986)||1992 WA4|| align=right|12,8|| align=right|3,201|| align=right|0,157|| align=right|6,40|| align=right|5,727||MBA||21. november 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(13987)||1992 WK9|| align=right|13,4|| align=right|3,149|| align=right|0,223|| align=right|00,87|| align=right|5,587||MBA||16. november 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(13988)||1992 YG2|| align=right|14,8|| align=right|2,209|| align=right|0,154|| align=right|3,42|| align=right|3,283||MBA||18. december 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(13989)||1993 BG|| align=right|13,9|| align=right|2,379|| align=right|0,287|| align=right|14,62|| align=right|3,670||MBA||16. januar 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(13990)||1993 EK|| align=right|15,0|| align=right|2,285|| align=right|0,178|| align=right|6,93|| align=right|3,453||MBA||2. marec 1993||Oohira||T. Urata
|-
|13991 Kenphillips||1993 FZ6|| align=right|14,5|| align=right|2,401|| align=right|0,199|| align=right|3,31|| align=right|3,720||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|13992 Cesarebarbieri||1993 FL8|| align=right|14,0|| align=right|2,372|| align=right|0,100|| align=right|7,34|| align=right|3,653||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|13993 Clemenssimmer||1993 FN9|| align=right|14,6|| align=right|2,339|| align=right|0,053|| align=right|4,06|| align=right|3,576||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|13994 Tuominen||1993 FA15|| align=right|14,0|| align=right|2,399|| align=right|0,129|| align=right|7,73|| align=right|3,716||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|13995 Tõravere||1993 FV16|| align=right|14,9|| align=right|2,413|| align=right|0,171|| align=right|2,43|| align=right|3,748||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(13996)||1993 FH20|| align=right|14,8|| align=right|2,373|| align=right|0,173|| align=right|1,73|| align=right|3,654||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(13997)||1993 FB32|| align=right|14,8|| align=right|2,422|| align=right|0,185|| align=right|3,59|| align=right|3,770||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(13998)||1993 FL39|| align=right|15,2|| align=right|2,350|| align=right|0,209|| align=right|2,66|| align=right|3,601||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(13999)||1993 FH43|| align=right|13,9|| align=right|2,333|| align=right|0,231|| align=right|00,53|| align=right|3,563||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(14000)||1993 FZ55|| align=right|13,7|| align=right|2,368|| align=right|0,242|| align=right|6,12|| align=right|3,643||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov